Dynaspidiotus är ett släkte av insekter som beskrevs av Thiem och Gerneck 1934. Dynaspidiotus ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pansarsköldlöss
Dynaspidiotus